Тоурхильдюр Торлейфсдоуттир (; ) — исландский театральный, оперный, кино- и телевизионный режиссёр, актриса, балерина, хореограф и политик. С 1996 по 2000 год она была художественным руководителем городского театра Рейкьявика. С 1987 по 1991 год она была членом альтинга, представляя партию «».

Тоурхильдюр родилась в Исафьордюре. Замужем за исландским актером . Их дочь — исландская актриса .

Тоурхильдюр — старшая сестра актёра .

Примечания 

Политики Исландии
Депутаты альтинга
Родившиеся в Исафьордюре
Актрисы Исландии
Режиссёры Исландии